The Dream — второй студийный альбом американской металкор группы In This Moment, выпущенный 30 сентября 2008 года лейблом Century Media Records. В отличие от дебютного альбома Beautiful Tragedy, в данном альбоме вокалистка использует больше чистого вокала, чем скриминга.

Альбом дебютировал на #73 месте в чарте Billboard Top 200 с 8000 копий, проданных за первую неделю.

Список композиций

Примечания 

Альбомы In This Moment
Альбомы металкора
Альбомы альтернативного метала
Альбомы Century Media Records